A Svenska Mästerskapet egy megszűnt svéd labdarúgókupa-sorozat. Bár kieséses rendszerben rendezték, ez volt hivatott eldönteni az aktuális svéd bajnokot. A kupát 1896 és 1925 között rendezték meg.

Győztesek

Legsikeresebb csapatok

Megszűnt labdarúgó-bajnokságok
Svéd labdarúgás